Mika Nieminen, finski hokejist, * 1. januar 1966, Tampere, Finska.

Nieminen je v finski ligi igral za klube Reipas Lahti, Ilves Tampere, Jokerit Helsinki in HIFK Helsinki, igral pa je še v švedski ligi za Luleå HF in švicarski B ligi za GCK Lions. V sezoni 1987/88 je bil izbran za novinca finske lige, v sezoni 1989/90 je bil najboljši igralec lige po točkah in izbran na finsko tekmo zvezd, v sezoni 1993/94 je bil najboljši podajalec lige, v sezoni 1994/95 pa najboljši strelec tako rednega dela švedske lige, kot tudi končnice. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve bronasti medalji, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato in dve srebrni medalji. Skupno je za reprezentanco nastopil na 208-ih tekmah. Na Svetovnem prvenstvu 1996 je bil izbran za najboljšega hokejista finske reprezentance.

Pregled kariere

|-
| Ilves Tampere
| Finska mladinska liga
| 83/84
|
| 27
| 22
| 15
| 37
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 84
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska mladinska liga
| 84/85
|
| 27
| 23
| 17
| 40
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska 2. liga
| 85/86
|
| 43
| 35
| 27
| 62
|
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska 2. liga
| 86/87
|
| 44
| 31
| 32
| 63
| -15
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 87/88
|
| 41
| 21
| 20
| 41
| +28
| 2
|
| 4
| 2
| 3
| 5
| -4
| 0
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 88/89
|
| 23
| 10
| 21
| 31
| +12
| 14
|
| 5
| 3
| 6
| 9
| +5
| 4
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 89/90
|
| 25
| 12
| 34
| 46
| +45
| 12
|
| 9
| 2
| 6
| 8
| -10
| 4
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 20
| 42
| 62
| +4
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 5
| 6
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 17
| 38
| 55
| +14
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -4
| 2
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 4
| 6
| 10
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 3
| 5
| 8
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 17
| 23
| 40
|
| 28
|
| 11
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 40
| 14
| 38
| 52
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 3
| 5
| 8
| +7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +10
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 38
| 18
| 31
| 49
|
| 26
|
| 9
| 5
| 8
| 13
|
| 16
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 4
| 3
| 7
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| GCK Lions
| Švicarska 2. liga
| 95/96
|
| 36
| 28
| 46
| 74
|
| 16
|
| 11
| 4
| 9
| 13
|
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 4
| 2
| 6
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| GCK Lions
| Švicarska 2. liga
| 96/97
|
| 38
| 41
| 33
| 74
|
| 60
|
| 10
| 11
| 19
| 30
|
| 35
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 4
| 3
| 7
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 6
| 0
| 6
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 48
| 16
| 25
| 41
| +6
| 37
|
| 8
| 3
| 5
| 8
| +5
| 14
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Evropska liga
| 98/99
|
| 5
| 3
| 5
| 8
| +7
| 2
|
| 4
| 1
| 4
| 5
| +4
| 6
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 98/99
|
| 53
| 20
| 28
| 48
| +18
| 12
|
| 11
| 4
| 7
| 11
| +2
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Evropska liga
| 99/00
|
| 1
| 0
| 2
| 2
| +1
| 0
|
| 2
| 1
| 2
| 3
| +1
| 4
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 99/00
|
| 36
| 15
| 19
| 34
| +6
| 42
|
| 9
| 2
| 6
| 8
| 0
| 18
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 00/01
|
| 50
| 9
| 28
| 37
| 0
| 22
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 01/02
|
| 55
| 9
| 12
| 21
| -26
| 20
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 848
| bgcolor="#7FFF00" | 420
| bgcolor="#7FFF00" | 571
| bgcolor="#7FFF00" | 991
| bgcolor="#7FFF00" | +131
| bgcolor="#7FFF00" | 551
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 119
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 113
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Reipas Lahti
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti GCK Lions
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti HIFK Helsinki
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko